Канадский музей лыжного спорта (, ) находится в Оттаве, Онтарио, расположен на улице Скотта. Он был основан в 1971 году специальной группой добровольцев, любителей лыжного спорта. Вскоре после этого, в 1975 году музей начал интенсивную работу.
 
Основатели музея признали быстрое расширение и развитие этого вида спорта на протяжении многих лет, это вдохновило их собирать не только материалы и экспонаты, связанные с лыжами, но и разные истории, связанные с этим видом спорта. Эти экспонаты и истории остаются основой, на которой построена музейная коллекция мирового класса.
 
После открытия музея Герман «Jackrabbit» Смит-Иогансен выступал в качестве покровителя канадского лыжного музея и отдал несколько своих призов в коллекцию. В экспозиции музея есть отдел, посвящённый «Jackrabbit», главному герою выставки и любителю езды по пересечённой местности и пустыне на лыжах, который сделал огромный вклад в развитие лыжного спорта за 111 лет своей долгой жизни.
 
Беспрецедентная коллекция Канадского музея лыжного спорта, экспонаты и архивные фонды являются бесценной частью канадского культурного наследия. С начала работы музея коллекция продолжала расти, и количество презентационных дисплеев и рассказов об истории лыжного спорта в Канаде всё увеличивалось и увеличивалось. Музей обладает невероятной коллекцией фотографий, памятных вещей, лыж, снаряжения и горнолыжной одежды, пожертвованной лыжниками, всё это посвящено сохранению памяти о прошлом лыжного спорта в Канаде.
 
В настоящее время осуществляет деятельность музея добровольцы при поддержке невысокооплачиваемых сотрудников. Музей рассчитывает на поддержку друзей и меценатов, по-прежнему сохраняя и представляя канадское лыжное наследие.
 
Канадский музей лыжного спорта создал Канадский ал славы лыжного спорта в 1982 году. С момента создания Канадского лыжного зала славы более 140 человек были туда введены. Канадский зал славы лыжного спорта удостаивает чести первопроходцев, спортсменов и представителей промышленных кругов, которые внесли значительный вклад в канадское лыжное и сноубордное наследие.
 
Канадский музей лыжного спорта зарегистрирован под эгидой Канадской благотворительной организации и управляется Советом директоров, работающий через Председателя Совета директоров и Исполнительный комитет. Канадский музей лыжного спорта признан Международной федерацией лыжного спорта.

Примечания

Ссылки 
 Virtual Museum of Canada
 Pacific Rim Snow Sports Alliance
 Canadian Museum of Civilization
 International Skiing Heritage Association
 Canadian Ski Museum official website
 Canadian Ski Hall of Fame official website

Музеи Оттавы
Спортивные музеи
Музеи, основанные в 1971 году